Roomburg (wijk), een wijk in Leiden
LHC Roomburg, een hockeyclub uit Leiden